Jóvenes Nucleares es una comisión de la Sociedad Nuclear Española fundada en 1996 con el objetivo principal de divulgar los conocimientos de la ciencia y la tecnología nuclear.

Historia

El inicio de la idea 

El origen de Jóvenes Nucleares se remonta a 1994. En ese año, el entonces presidente de ABB Nuclear, Jan Runermark, creó The Young Generation Network. Este proyecto, localizado inicialmente en Suecia, propuso como principal reto el dar un mayor protagonismo a una nueva generación de profesionales la cual tomase el testigo de los que hasta ese momento habían sido los pioneros en la industria nuclear europea. Poco tiempo después, esta red de trabajo tomaría forma en nuestro país, dando lugar a lo que hoy es Jóvenes Nucleares e integrándose como Comisión dentro de la Sociedad Nuclear Española (SNE).

Formación de JJNN en España 

Fue al año siguiente, 1995, cuando se formalizó la creación de la red de jóvenes profesionales bajo la Sociedad Nuclear Europea (ENS YGN – European Nuclear Society Young Generation Network).

De esta reunión surgió el compromiso de establecer una red de jóvenes nucleares europea, a partir de las redes de jóvenes nucleares de cada uno de los países, así como los objetivos principales, las características de la organización, la forma de financiación, y los estatutos. En España se puso en marcha el grupo: Jóvenes Generaciones de la SNE, que se formalizó en 1996; aunque su denominación definitiva, Jóvenes Nucleares, tal y como se la conoce en la actualidad, no quedó formalizada hasta el 2000.

Principales hitos de JJNN

Objetivos 

Jóvenes Nucleares organiza todas sus actividades para ser coherentes con los siguientes objetivos:

 Promover la transferencia de conocimientos y experiencias entre las generaciones madura y joven de profesionales del sector nuclear.
 Fomentar la comunicación y el debate acerca de la energía nuclear y otras aplicaciones de las radiaciones ionizantes.
 Difundir conocimientos sobre energía nuclear y otras aplicaciones de las radiaciones ionizantes, señalando el papel que juega esta industria en el bienestar de nuestra sociedad.
 Facilitar la incorporación de jóvenes profesionales al sector.

Cursos de JJNN 

Con base en sus segundo y tercer objetivos, Jóvenes Nucleares comprende como uno de sus principales cometidos el de establecer medios de divulgación de la ciencia y la tecnología nuclear. Para esto se han creado diversos cursos de distinta profundidad a nivel técnico. Estos cursos se imparten siempre de forma gratuita y por profesionales con experiencia en la parte empresarial o académica del sector.

Curso Básico de Ciencia y Tecnología Nuclear 

Esta ha sido sin lugar a dudas la principal herramienta de divulgación de Jóvenes Nucleares. Consiste en un curso basado en cortas ponencias que abordan los principales temas de la ciencia y la tecnología nuclear, tratando de trasladar una posición objetiva sobre la tecnología. La primera edición del curso se realizó en 2007 en el marco de la reunión anual de la SNE en Segovia y desde entonces se ha repetido a un ritmo de tres o cuatro al año en las principales universidades españolas con cotas de participación de entre 100 y 300 asistentes por edición. El curso está editado en formato virtual, actualmente en segunda edición, y disponible de forma gratuita para todo el público.

Curso Básico de Fusión Nuclear 

Su objetivo es el de acercar los conceptos de la energía nuclear de fusión al público en sus dos líneas de investigación principales: la de confinamiento magnético y confinamiento inercial. Además, se presentan los principales proyectos internacionales en curso, haciendo mención especial a los retos y dificultades de cada tecnología. Desde 2014 forma parte de las actividades de la semana de la ciencia de la comunidad de Madrid.

Curso Básico de Aplicaciones Médicas de la Tecnología Nuclear 

El principal objetivo de este es el de formar y acercar a los estudiantes los aspectos más importantes de las aplicaciones médicas basadas en la tecnología nuclear utilizadas de forma cotidiana en el ámbito hospitalario.

Curso Básico de Gestión de Residuos Radioactivos 

El Curso Básico de Gestión de Residuos Radioactivos tiene aspectos tan actuales como la gestión de los residuos RBBA, RBMA y RAA, además de la clausura y desmantelamiento de instalaciones radiactivas y nucleares entre otros.

Seminario de Seguridad en Reactores Avanzados 

Seminario especializado impartido desde 2009 en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Madrid. El curso presenta las principales estrategias de seguridad de los reactores de tercera y cuarta generación comparándolos, en el caso de tercera, con sus homólogos de segunda generación. Desde el accidente de Fukushima acaecido en marzo de 2011, se incluye el análisis de respuesta de la planta ante los sucesos de Station Blackout (SBO) y Loss Of Coolant Accident (LOCA). En las últimas ediciones el curso ha llegado a alcanzar las 24 horas de extensión.

Otros cursos y ponencias 

Son también de especial relevancia divulgativa las charlas que Jóvenes Nucleares ha dado desde sus comienzos en institutos públicos y concertados. Estas charlas se entienden como un complemento a la formación de los alumnos entre 3ºESO y 2º de bachillerato. Desde que se inicia la descentralización de JJNN, son impartidas en distintas ciudades españolas por voluntarios estudiantes o jóvenes profesionales del sector. El principal compromiso de esta actividad es el de transmitir la información de la forma más objetiva posible, con el objetivo de aportar a los jóvenes estudiantes los conocimientos necesarios para desarrollar un criterio propio y elegir su posición al respecto de la energía nuclear con plena libertad.

Desde 2013 Jóvenes Nucleares realiza además con carácter anual el Curso de Ciencia y Tecnología Nuclear para periodistas en la ciudad donde se realiza la Reunión Anual de la SNE como una de las actividades de la misma.

Jóvenes Nucleares Internacional 

Por la propia creación de la comisión, JJNN solo puede comprenderse desde una perspectiva internacional. Además de participar en las reuniones de organización CCM (Core Committee Meetings) y los foros de la red europea, en España se han realizado diversos eventos a nivel europeo y mundial.

CCM de Barcelona, 2010
ENS-EYG de Córdoba, 2009
IYNC de Burgos, 2014
ENYGF de Tarragona, 2021

Listado de presidentes

Referencias 

Instituciones y organismos con sede en Madrid
Organizaciones fundadas en 1996